La stagione 1975-1976 è stata la settantatreesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il Capocannoniere del torneo fu Derek Hales del Charlton con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sunderland, Bristol City e West Bromwich Albion promosse in First Division 1976-1977.
  Southampton in Coppa delle Coppe 1976-1977.
  Oxford United, York City e Portsmouth retrocesse in Third Division 1976-1977.

Note

Voci correlate 
 First Division 1975-1976
 Third Division 1975-1976
 FA Cup 1975-1976
 Football League Cup 1975-1976
 FA Charity Shield 1976

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976